Яблуко:

 Яблуко — плід яблуні.
 «Яблуко» — російська партія.
 «Яблуко» — українська партія, нині Партія вільних демократів.
 «Яблуко» — ірано-французький кінофільм 1998 року, реж. Саміра Махмальбаф.
 Яблука (конярство)

Рослини 
 Слонове яблуко (Limonia acidissima) — плодове дерево родини Рутові.
 Рожеве яблуко (Syzygium jambos) — плодове дерево родини Миртові.
 Яванське яблуко (Syzygium samarangense) — вид плодових дерев з роду Сізігіум родини Миртові.
 Водяне яблуко (Syzygium aqueum) — плодове дерево родини Миртові.
 Малайське яблуко (Syzygium malaccense) — плодове дерево родини Миртові.
 Цукрове яблуко, або аннона луската (Annona squamosa) — плодове дерево родини аннонових.
 Сметанне яблуко, Сауасеп, або Аннона колюча (Annona muricata) — вічнозелена дерево з широкими зеленими листками, вид роду Аннона.
 Кремове яблуко, або Аннона сітчаста (Annona reticulata) — плодове дерево родини аннонових.

Див. також 
 Яблуко розбрату — знаменитий вислів.
 Адамове яблуко
 Велике яблуко () - найвідоміше прізвисько Нью-Йорку.
 Райське яблуко
 Apple